Zawody lekkoatletyczne na Igrzyskach Panamerykańskich 1999 w Winnipeg odbyły się w dniach 24–30 lipca.

Po raz pierwszy rozegrano zawody kobiet w skoku o tyczce, a także w chodzie na 20 kilometrów, który zastąpił chód na 10 000 metrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1999 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1999
1999
Lekkoatletyka w Kanadzie